Kantāne oder Kantane ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Kantane (* 1995), polnische Schachspielerin 
 Ausma Kantāne-Ziedone (* 1941), lettische Schauspielerin und Politikerin 
 Taiga Kantāne (* 1970), lettische Leichtathletin